

Matematica 
caratteristica – nella teoria degli anelli, il più piccolo naturale n tale che 1+1+...+1, n volte, è 0
Caratteristica di una matrice, sinonimo di rango
Caratteristica – parte intera di un logaritmo
Caratteristica di Eulero –  in topologia
Metodo delle caratteristiche per la risoluzione di equazioni differenziali alle derivate parziali
Esponente

Informatica 
Caratteristica – in computer vision, parte di informazione
Caratteristica – in machine learning, una delle dimensioni dello spazio di ingresso

Ingegneria 
Caratteristica – in ingegneria meccanica, la relazione tra coppia e velocità angolare di un albero motore
Caratteristica – in ingegneria elettrica ed elettronica, un grafico che relaziona tensioni e correnti di un componente elettrico o elettronico

Musica 
Caratteristica – terza nota di una scala diatonica

Altri progetti